Химочка () — украинская фамилия. Известные носители:

 Химочка, Василий Иванович (род. 1950) — украинский художник, член Национального союза художников Украины.
 Химочка, Степан Иванович (род. 1937) — украинский и российский художник, член Союза художников России.